Loram ist der Familienname folgender Personen:

 David Loram (1924–2011), britischer Vizeadmiral der Royal Navy
 Mark Loram (* 1971), britischer Speedwayfahrer

LORAM ist der Name folgender Unternehmen:
 Loram Maintenance of Way Inc. US-amerikanischer Hersteller von Gleiswartungsmaschinen